Regius Professor of Hebrew kan syfta på:

 Regius Professor of Hebrew (Cambridge)
 Regius Professor of Hebrew (Oxford)